Антай — многозначное имя собственное.

 Антай, Пьер — французский клавесинист и дирижёр
 Антай — прежнее название села Новосёловка в Советском районе Крыма

См. также 
 Антай-дзи — дзэн-буддистский храм в городе Синъонсен в Японии